Нижче наведений перелік річок, які повністю або частково протікають територією Уругваю.

Найдовші річки в Уругваю

Див. також

Посилання 

 Hidrografía 
 GEOnet Names Server 

Річки Уругваю
Списки:Уругвай